Bird ()

Музика 
 Birds (пісня Анук)
 Birds (пісня Елтона Джона)
 Birds (пісня Кейт Неш)

Див. також 
 Берд